Le GAZ-M22 était un break commercial développé à partir du GAZ-21 original. Le véhicule n'avait pas de sièges arrière et a été conçu comme une fourgonnette. Techniquement, il a remplacé les véhicules GAZ Pobeda BR, mais leur construction était légèrement différente puisque le GAZ-M22 avait des fenêtres et des portes arrière ouvrantes tandis que le GAZ Pobeda BR était strictement une camionnette et une fourgonnette. Le véhicule a été produit de 1958 à 1969 et environ 56 000 unités ont été produites et vendues.

Histoire 
En 1956, il était prévu d'arrêter les véhicules utilitaires légers GAZ Pobeda BR pour un remplacement plus moderne. En 1958, ils ont réalisé leurs plans et ont lancé une version commerciale des voitures de tourisme GAZ-21 Volga. Ces véhicules s'appelaient GAZ-M22 et étaient assez différents dans la construction de son prédécesseur puisqu'il s'agissait d'un break commercial sans sièges arrière plutôt que d'être entièrement conçu comme un véhicule utilitaire.

Au cours des premiers mois après sa sortie, environ 1 000 unités ont été produites et vendues. En 1965, une version de camionnette a été lancée et publiée. En 1968, GAZ a arrêté le GAZ Pobeda BR, qui jusqu'à ce moment-là était en production aux côtés du véhicule GAZ-M22. En 1969, la version camionnette a été abandonnée et quelques mois plus tard, la version break commerciale a également été abandonnée.

Liens externes 
 1962 Gaz M22 Volga
 GAZ-M22

M22
Automobile des années 1950
Automobile des années 1960
Break